Pityriasis (geslacht), een vogelgeslacht
Pityriasis (uitspraak: pityRIasis) is het eerste deel van de naam van een aantal huidziekten die met schilfering gepaard gaan maar verder veelal niet met elkaar verwant zijn.

pityriasis alba zijn vage lichtere plekken bij kinderen met constitutioneel eczeem
pityriasis capitis is de medische benaming voor hoofdroos, een milde variant van seborroïsch eczeem
pityriasis rosea, een onschuldige, vanzelf genezende, mogelijk door een virus veroorzaakte infectieziekte;
pityriasis versicolor, een oppervlakkige schimmelinfectie;
pityriasis amiantacea, een vorm van seborroïsch eczeem;
pityriasis lichenoides et varioliformis, samen met
pityriasis lichenoides chronica een zeldzame huidziekte met onbekende oorzaak.